Ива́н Мама́ев: 
 Мамаев, Иван Игнатьевич (1923—1997) — украинский советский садовод.
 Мамаев, Иван Кириллович (1895—1938) — советский военный советник в Китае, востоковед.
 Мамаев, Иван Сергеевич (род. 1971) — российский математик.